Unter einem Erstanwender versteht man

 eine Person, die ein neues, möglicherweise noch nicht ausgereiftes Produkt erwirbt und einsetzt; siehe Early Adopter
 den Kunden eines Industrieherstellers, der ein neues Gerät als erster einsetzt und an dessen Entwicklung mit beteiligt ist; siehe Launch Customer
 den Erstbesitzer eines Produkts, der dieses neu – also nicht als Gebrauchtware – erworben hat
 eine Person oder Firma, die eine Anwendungssoftware zum ersten Mal einsetzt, diese also nicht als Ersatz für ein Vorläuferversion verwendet
 ein Unternehmen, das das Rechnungslegungsverfahren  (IFRS) erstmals einsetzt; siehe International Accounting Standard 1